Lemonia luteornata är en fjärilsart som beskrevs av Klemensiewicz. 1912. Lemonia luteornata ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
luteornata